Waterstradt ist der Familienname folgender Personen:

 Berta Waterstradt (1907–1990), deutsche Hörspiel- und Filmautorin, Widerstandskämpferin
 Franz Waterstradt (1872–1914), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Waterstradt (1888–1972), deutscher Bürgermeister und Museumsgründer